Самуэльсон — фамилия.

Известные носители:
 Самуэльсон, Бенгт (род. 1934) — шведский биохимик.
 Самуэльсон, Гар (1958—1999) — американский барабанщик группы Megadeth.
 Самуэльсон, Карли (род. 1995) — американская баскетболистка, сестра Кэти Лу.
 Самуэльсон, Кэти Лу (род. 1997) — американская баскетболистка, сестра Карли.
 Самуэльсон, Леннарт (род. 1948) — шведский историк советской экономики.
 Самуэльсон, Магнус (род. 1969) — шведский актёр, бывший стронгмен и самый сильный человек в мире 1998 года.
 Самуэльсон, Памела — американский профессор права.
 Самуэльсон, Пол Энтони (1915—2009) — американский экономист.
 Самуэльсон, Эмили (род. 1990) — американская фигуристка, выступающая в танцах на льду.

См. также 
 Эмма Сэммс, урождённая Самуэльсон (род. 1960) — британская актриса.